Beaubourg steht für:

 Plateau Beaubourg in Paris, auf dem das nationale Kunst- und Kulturzentrum Centre Georges-Pompidou steht
 Croissy-Beaubourg, französische Gemeinde im Département Seine-et-Marne

Beaubourg ist der Familienname folgender Personen:

 Maurice Beaubourg (1859–1943), französischer Schriftsteller